Jméno a příjmení Jiří Hladík má více nositelů:

 Jiří Hladík (fotbalista) (* 1930) – československý fotbalista
 Jiří Hladík (* 1953) – český římskokatolický kněz
 Jiří Hladík (fotograf) (* 1956) – český fotograf a horolezec